Haltermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haltermann (1898–1981), deutscher Ingenieur, nationalsozialistischer Politiker, Senator in Bremen, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
 Heinrich Wilhelm Haltermann (1803–1871), Kaufmann und Senator der Hansestadt Lübeck
 Otto Haltermann (1858–1894), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Nicolaus Haltermann (?–um 1798), auch: Johann Nikolaus Haltermann, deutscher Beamter in Kurhannover, Kriegs-, Regierungs- und Archivsekretär im 18. Jahrhundert in Stade, Hof- und Kanzleirat im faktischen Rang eines Ministers

Haltermann steht außerdem für:
 HCS Group, vormals Johann Haltermann Mineralöl AG, ein deutsches Chemieunternehmen